Тёсю может означать:
 Тёсю — феодальное княжество (хан) в Японии эпохи Эдо.
 Тёсю — другое название провинции Нагато.
 Тёсю — художник, создававший гравюры укиё-э, более известен как Уракусай Нагахидэ.
 Корики Тёсю (род. 1972) — японский комик.
 Рики Тёсю (род. 1951) — рестлер корейско-японского происхождения.